Con il termine calciatori della nazionale italiana si intendono tutti i giocatori che hanno rappresentato in almeno una partita la Nazionale A della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Lista dei calciatori 
In questa lista sono raccolti i calciatori che hanno disputato almeno un incontro con la maglia della nazionale italiana. 

In grassetto i calciatori ancora in attività e il club di appartenenza.

Dati aggiornati al 20 novembre 2022, dopo l'incontro Austria-Italia.

Note

Voci correlate 
 Nazionale di calcio dell'Italia e società calcistiche
 Oriundi della nazionale di calcio dell'Italia

Collegamenti esterni 
 PLAYERS: international footballers of the Italy national football team Eu-football.info

 
Italiana
Liste di sportivi italiani